Total Xanarchy — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Xan. Он был выпущен 6 апреля 2018 года Columbia Records. Альбом включает в себя треки с Charli XCX, YG, Rae Sremmurd, 2 Chainz, Yo Gotti, Rich the Kid и Steven Cannon.

В поддержку альбома были выпущены синглы: «Slingshot», «Betrayed», «Far» и «Wake Up».

Продвижение

Тур 
18 декабря 2017 года Lil Xan анонсировал официальный концертный тур с целью дальнейшего продвижения альбома под названием Total Xanarchy Tour. Тур начался 25 января 2018 года в Ванкувере, в ночном клубе Venue.

Список треков

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы Lil Xan
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Symbolyc One
Хип-хоп-альбомы Западного побережья